DMM est un code qui peut signifier :
 .

DMM est un sigle pouvant signifiant :
 Digital Media Mart, une entreprise japonaise ;

 dose minimale mortelle, en médecine, la quantité minimale d'agent pathogène pouvant entraîner dans un temps fixé la mort d'un groupe expérimental ;
 Donges-Melun-Metz, un pipeline français.
Code